Александр Кулагин
 Кулагин, Александр Викторович (род. 1954) — советский гребец.
 Кулагин, Александр Сергеевич (1926 – 2011) — советский художник-пейзажист, живописец.